Уелс може да се отнася за:
 Уелс, историко-географска област във Великобритания
 Уелс (Невада), град в САЩ
 Уелс (Съмърсет), град в Англия
 Уелс, остров в Канадския арктичен архипелаг

 Хора
 Кити Уелс (1919 – 2012), американска певица
 Хърбърт Уелс (1866 – 1946), английски писател

 Окръзи в САЩ
 Уелс (окръг, Индиана)
 Уелс (окръг, Северна Дакота)